Marianne Slot (née Marianne Slot Nielsen le  au Danemark) est une productrice de cinéma française spécialisée dans les films d'art et d'essai internationaux.

Biographie 
À Paris en 1993, Marianne Slot fonde la société de production de films « Slot Machine », convaincue que Paris est le meilleur lieu pour réaliser des productions à travers le monde. Elle est depuis 1995 avec le film Breaking the Waves la productrice française de Lars Von Trier. 

Au fil des ans, Marianne Slot a travaillé avec plusieurs réalisateurs internationaux : Lucrecia Martel, Bent Hamer, Malgoska Szumowska, Paz Encina, Lisandro Alonso, Emma Dante, Marian Crisan, Juliette Garcia, Yesim Ustaoglu, Sergei Loznitsa, Naomi Kawase et Benedikt Erlingsson.

Marianne Slot a été de 1997 à 2018 déléguée scandinave pour le Festival international du film de Saint-Sébastien. Elle a siégé dans plusieurs jurys de cinéma comme la prestigieuse semaine de la critique à Cannes en 2019 et a été entre 2013 et 2015 présidente de « Aide au cinémas du Monde » une initiative du ministère de la culture, du ministère des affaires étrangères, du CNC et de l’Institut français.

Engagement féministe 
En tant que membre du Collectif 50/50, Marianne Slot a exprimé un engagement féministe et fait partie en 2018 des 82 femmes de l'industrie qui ont foulé le tapis rouge à Cannes pour protester contre le sexisme dans l'industrie cinématographique.

Chevalier des Arts et des Lettres 
En mai 2015, Marianne Slot a reçu le titre honorifique français de Chevalier des Arts et des Lettres de la ministre française de la Culture Fleur Pellerin, lors d’une cérémonie à Canne..

De 1999 à 2018, Marianne Slot a été membre du conseil d'administration de la Maison du Danemark à Paris.

Filmographie

Télévision 
 1994 : L'Hôpital et ses fantômes (Riget) de Lars von Trier
 2017 :  (Casals, la força d'un silenci), téléfilm de Manuel Huerga

Court-métrage 
 2003 : La Petite Fille de Licia Eminenti
 2003 : À la fenêtre de Marianne Østengen
 2011 : Quand j’étais Gothique de Marcia Romano

Cinéma 
 1993 : Avsporing, d’Unni Straume
 1996 : Breaking the waves de Lars von Trier
 1997 : Almost true: The Noble Art of Forgery, documentaire de Knut W. Jorfal
 1998 : Un jour sans soleil (En dag til i solen) de Bent Hamer
 1998 : Les Idiots (Idioterne) de Lars von Trier (co-productrice)
 2000 : Dancer in the Dark de Lars von Trier
 2001 : Un été pour tout vivre (New Year's Day) de Suri Krishnamma
 2001 : America so Beautiful de Babak Shokrian
 2003 : Dogville, de Lars von Trier
 2004 : Los Muertos de Lisandro Alonso
 2005 : Dear Wendy de Thomas Vinterberg
 2005 : Géminis d'Albertina Carri
 2006 : Hamaca paraguaya de Paz Encina
 2006 : Fantasma de Lisandro Alonso
 2007 : Le Direktor (Direktøren for det hele) de Lars von Trier
 2008 : Liverpool de Lisandro Alonso
 2008 : La Femme sans tête (La mujer sin cabeza) de Lucrecia Martel
 2009 : Sois sage, de Juliette Garcias
 2009 : Antichrist de Lars von Trier
 2011 : Morgen de Marian Crisan
 2011 : Melancholia de Lars von Trier
 2011 : Escort, documentaire de Hélène de Crécy
 2012 : Elles de Malgorzata Szumowska
 2012 : Love is all you need (Den skaldede frisør) de Susanne Bier
 2012 : Rocker, de Marian Crisan
 2012 : Palerme (Via Castellana Bandiera) d’Emma Dante
 2013 : Nymphomaniac de Lars von Trier
 2014 : 1001 grammes (1001 Gram) de Bent Hamer
 2014 : Clair obscur (Tereddüt) de Yesim Ustaoglu
 2017 : Une femme douce (Кроткая) de Sergey Loznitsa
 2018 : Woman at War (Kona fer í stríð), de Benedikt Erlingsson
 2018 : The House That Jack Built de Lars von Trier
 2018 : Voyage à Yoshino (Vision) de Naomi Kawase
 2020 : Et chaque nuit, de Julie Robert
 2021 :  de Neus Ballús
 2022 : Grand Marin de Dinara Drukarova

Références

Liens externes 

Naissance en décembre 1967
Productrice française de cinéma